Neorealismo – movimento cinematografico nato e sviluppatosi in Italia durante il secondo conflitto mondiale e nell'immediato dopoguerra
 Neorealismo architettonico – corrente architettonica del razionalismo italiano del secondo dopoguerra
 Neorealismo – teoria della conoscenza avanzata negli Stati Uniti nel 1910
 Neorealismo – corrente letteraria operante in Italia nel secondo dopoguerra
 Neorealismo pittorico – corrente artistica sviluppatasi nel secondo dopoguerra italiano
 Neorealismo pubblicitario – corrente culturale nata nel primo decennio del XXI secolo come risposta alla crescente presenza della pubblicità nei mass media